Молдовени има више значења:

 Молдовени (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Молдовени (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Молдовени (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Молдовени (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Молдовени (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији